

Astronomia 

 4230 van den Bergh – asteroide della fascia principale
 Catalogo van den Bergh – catalogo astronomico
 Catalogo van den Bergh - Herbst – catalogo astronomico

Persone 

 Dave van den Bergh – calciatore olandese
 Hendrik van den Bergh – signore di Stevensweert
 Johannes van den Bergh – calciatore tedesco
 Ricky van den Bergh – calciatore olandese
 Sidney van den Bergh – astronomo canadese di origine olandese
 Solko van den Bergh – tiratore a segno olandese

Varie 

 Museo Mayer van den Bergh – pinacoteca di Anversa

Pagine correlate 

 Bergh
 Vandenberg